Lussurgesi – abitanti di San Leonardo de Siete Fuentes
Lussurgesi – abitanti di Santu Lussurgiu